Gustav Erdmann ist der Name folgender Personen:

*Gustav Erdmann (Schauspieler) (1848–1907), deutscher Schauspieler
 Gustav Erdmann (Architekt) (1853–1923), deutscher Architekt 
 Gustav Erdmann (Germanist) (1930–1994), deutscher Germanist 
 Gustav Adolf Erdmann (1859–1916), deutscher Schriftsteller und Pädagoge